Barcillonnette ist eine französische Gemeinde im Département Hautes-Alpes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie ist der Hauptort (Chef-lieu) des Kantons Tallard im Arrondissement Gap. Die Bewohner nennen sich Barcillonnettois.

Nachbargemeinden 
Die Nachbargemeinden sind Esparron, Vitrolles, Monêtier-Allemont und Ventavon.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Ort in Provence-Alpes-Côte d’Azur